Ejea de los Caballeros – gemeente in Spanje
 SD Ejea – Spaanse voetbalclub